Tiercelin ist der Familienname folgender Personen:

 Claudine Tiercelin (* 1952), französische Philosophin
 Louis Tiercelin (1849–1915), französischer Lyriker und Dramatiker
 Louise-Jeanne Tiercelin de La Colleterie (1746–1779), Mätresse des französischen König Ludwig XV.

Siehe auch:

 Thiercelin